Фрэнк Х. Уи́льямс (; 1908 — дата смерти неизвестна) — английский футболист, хавбек.

Футбольная карьера 
Родился в Керзли, Болтон. В апреле 1927 года подписал любительский контракт с «Манчестер Юнайтед», однако позднее в том же году перешёл в клуб «Стейлибридж Селтик», выступавший в . В мае 1928 года вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав профессиональный контракт с клубом. Дебютировал в основном составе 13 сентября 1930 года в матче Первого дивизиона против «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Та игра завершилась поражением «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:7. Всего в сезоне 1930/31 Уильямс провёл за первую команду три матча. По окончании сезона покинул клуб.

В дальнейшем выступал за «Олтрингем» в Лиге графства Чешир.

После войны был главным тренером «Олтрингема» в сезоне 1948/49.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Стейлибридж Селтик»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олтрингем»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Олтрингем»